Il singolare del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Mary Joe Fernández era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Nathalie Tauziat.

Steffi Graf ha battuto in finale 7–6, 7–6 Conchita Martínez.

Teste di serie
Le prime 9 teste di hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1996